Роллингстон ():
 Роллингстоун — город в Миннесоте, США.
 Роллингстоун — тауншип в Миннесоте, США.
  — город в Квинсленде, Австралия.

См. также